Pro Evolution Soccer 2014 (сокращенно — PES 2014) — мультиплатформенная видеоигра в жанре спортивного симулятора из серии Pro Evolution Soccer от компании Konami, является четырнадцатой в серии PES и одиннадцатой, выходящей на ПК. Официально игра была анонсирована 4 июня 2013 года. В Европе полная версия вышла 19 сентября 2013, в Великобритании 20 сентября, в Северной Америке 27 сентября, а в Российской Федерации 27-29 сентября.

Геймплей 
Созданная на основе знаменитого движка Fox Engine от Kojima Productions, игра включает новый уровень графики, который поможет воссоздать атмосферу футбольного матча и разнообразить игру в плане геймплейного процесса.

PES 2014 основан на 6 ключевых элементах, которые будут определять физику и будущее игры:

 Настоящая физика мяча (): PES 2014 будет акцентировать внимание со всем, что связанно с мячом: как он двигается, и как им управляют (используют) футболисты. Физика мяча, антропометрические данные игрока (рост, вес, телосложение), скорость и высота полета учтены для реалистичной имитации атмосферы футбола.
 Анимация движения и система стабилизации (АДСТ) (): Футболисты также будут очень важной составляющей игры с АДСТ, которая будет влиять на физические контакты (борьбу) между игроками, столкновения, подкаты и на принятия искусственно интеллектуальных решений чтобы получить ещё большую свободу в игре играя в PES.
 Эмоции (): Футбол — это все, что касается эмоций на футбольном поле и атмосферы, которую создают фанаты методом: пения, зажигания фаеров, петард и разнообразных перфомансов. Все это будет влиять не просто на атмосферу во время матча, а и на моральную составляющею футболистов и команды в целом. Наконец-то, фанаты станут 12 игроком как это есть в настоящем футболе. На футбольном поле, моральное состояние (плохое или хорошее), производительность, отдача игрока игре будет также влиять на команду в целом. Это может подействовать на общее моральное состояние команды или на отдельно взятых игроков со стороны партнёров, которые могут поддержать товарища по команде, если он делает что-то не так.
 Индивидуальный стиль (): Впервые представленный индивидуальный стиль (ИС) в PES 2013 насчитывал около 50 игроков. В PES 2014 число таких футболистов значительно увеличится, более того впервые будет реализована модель ИС команды.
 Командная игра (): С новым планом тактики и расстановки игроков наши фанаты получат ещё больше возможностей и свободы в ключевых участках поля с использованием 3-х или более игроков. То какие задачи поставите этим футболистам станет важным козырем в вашем рукаве для того чтобы обыграть соперника: игроки будут выполнять ваши указания для того чтобы использовать бреши в защите или полузащите оппонента, к примеру, делать различного типа забеги по кривой, а не прямой линии, или обоюдные забеги для того чтобы быть открытым в нужный момент.
 Ядро (): Одна из самых главных особенностей, которую мы получили благодаря новому движку Fox Engine — движение футболистов, детализация форм, выражение лиц, стадионы… все это будет имитировать реальность. Теперь матч не будет прерываться короткими заставками () после определённых событий. Также наши фанаты увидят изменения в плане пробивания штрафных ударов и пенальти с гораздо большей реакции со стороны защиты и более естественными чувствами.

PES 2014 впервые будет включать полностью лицензированную Asian Champions League, а также новые команды. Игра выйдет на PC, PlayStation 3, Xbox 360 и PSP в 2013 году.

Системные требования 
Минимальные системные требования:
 Операционная система: Windows XP SP3, Vista SP2, 7;
 Процессор: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz или эквивалентный процессор AMD Athlon II X2 240 ;
 Оперативная: память: 1G RAM;
 Видеокарта: DirectX 9.0c совместимая, 512 MB RAM или выше;
 Жесткий Диск: 8G

Рекомендуемые системные требования:
 Операционная система: Windows Vista SP2, 7, 8;
 Процессор: Intel Core i3 530, процессор AMD Phenom II X4 925 или эквивалентный;
 Оперативная: память: 4G RAM;
 Видеокарта: DirectX 9.0c совместимая, 1024 MB RAM или выше;
 Жесткий Диск: 8G

Отзывы 

PES 2014 получила положительные отзывы, ПК-версия получила немного ниже оценки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 PES 2014 News & Updates

Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Игры для Nintendo 3DS
Pro Evolution Soccer
Компьютерные игры, изданные Konami